Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2016 im Herreneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spieler an der Qualifikation um die 16 Startplätze der Hauptrunde teil. Diese fand vom 23. bis 26. August 2016 statt.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)
 

Herreneinzel Qualifikation
2016